Siegmund est un prénom d'origine germanique, de « Sieg », la victoire, et « Mund », la protection. Il est notamment porté par :
Siegmund von Hausegger (1872 - 1948), compositeur et chef d'orchestre autrichien
Friedrich Siegmund Voigt (1781 - 1850), un botaniste et zoologiste allemand
Gerd Siegmund (1973-), un sportif allemand, sauteur à ski
Adam Wilhelm Siegmund Guenther (1848-1923), mathématicien allemand

Variations 
 Sigmund (forme germanique), Sigmundur (forme nordique), Sigismond (forme francisée), Zygmunt (forme polonaise)

Homonymie de prénom